Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2017 года — 19-й турнир чемпионата мира среди женщин под эгидой ИИХФ, который прошёл с 31 марта по 7 апреля 2017 года в Плимуте, США. Сборная США стала чемпионом и завоевала свой восьмой титул, одолев в финале сборную Канады в матче, закончившимся в овертайме 3:2. Бронзовую медаль выиграла сборная Финляндии, победившая в матче за третье место сборную Германии — 8:0.

Лучшим бомбардиром чемпионата стала игрок сборной США Кендалл Койн, набравшая 12 (5+7) очков за результативность. Лучшим вратарём турнира была признана финка Ноора Рятю, лучшим защитником финка Йенни Хийрикоски, а лучшим нападающим американка Бриана Деккер.

Арены

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 8 национальных команд — шесть из Европы и две из Северной Америки. Сборная Германии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 *
 *
 *
 *
 ^
Северная Америка
 *
 ×
 <div id="1">* = 6 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2015 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона 2015
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Судьи 
ИИХФ утвердила 10 главных и 9 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2016 года.

Главные судьи
  Габриэлла Ариано-Лорти
  Николь Хертрич
  Миюки Накаяма
  Айна Хове
  Анна Мария Эскола
  Драгомира Фиалова
  Николета Целарова
  Габриэлла Гран
  Дина Аллен
  Мелиса Школа

Линейные судьи
  Беттина Ангерер
  Жюстин Тодд
  Илона Новотна
  Йоханна Тауриайнен
  Лиза Линнек
  Наташа Пагон
  Михаэла Куделова
  Вероника Юханссон
  Джессика Леклерк

Предварительный этап

Группа A 

Время местное (UTC-4).

Группа B 

Время местное (UTC-4).

Утешительный раунд 

Команды выявляют лучшего в серии из трёх игр до двух побед.

Время местное (UTC-4).

{{Hockeybox2
|bg    = #eeeeee
|date  = 7 апреля 2016
|time  = 12:00
|team1 = '|team2 = 
|score = 3 : 1
|periods = (2:1, 0:0, 1:0)
|goalie1 = 
|goalie2 = 
|progression = 
|goals1 = 
|goals2 = 
|stadium = США Хоккейная Арена 1, Плимут
|attendance = 
|official =  Дина Аллен
|official2 =   Айна Хове
|reference = http://reports.iihf.hockey/Hydra/509/IHW509520_74_2_0.pdf
|penalties1 = 
|penalties2 = 
|shots1 = 
|shots2 = 
}}

Швейцария выиграла серию 2:1

В связи с увеличением команд-участников чемпионата мира 2019 года до 10, Чехия'' не покидает Топ-дивизион.

Плей-офф

Четвертьфинал 

Время местное (UTC-4).

Полуфинал 
Время местное (UTC-4).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC-4).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC-4).

Финал 

Время местное (UTC-4).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 
 

Март 2017 года
Апрель 2017 года
Спорт в США в 2017 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в США
2017
Ж
Международные спортивные соревнования в Мичигане
Чемпионаты мира в США